Balogh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Janos Balogh
 Péter Balogh